Volkswagen Scirocco – samochód sportowy klasy kompaktowej produkowany w latach 1974–1992
 Volkswagen Scirocco – samochód sportowy klasy kompaktowej produkowany w latach 2008–2017